Rosaura – nome proprio di persona
Rosaura – maschera veneziana
Rosaura – anime del 1983